Правительство Конте (первое) — итальянское правительство (2018—2019)
 Правительство Конте (второе) — итальянское правительство (с 2019)